

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
  Na Dworskiem –  część  wsi Wiewiórka w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
  Na Dworskiem –  część  wsi Jagodne w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec
 Na Dworskiem – część wsi Tarczek w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów